Zepto har flere betydninger:

Zepto- – SI-præfiks for en trilliardtedel (10-21)
Zepto Computers – Dansk computerproducent